Plumstead – distretto del London Borough of Greenwich, a Londra
 Plumstead – township degli Stati Uniti d'America, nello Stato della Pennsylvania.
 Plumstead – sobborgo residenziale della città sudafricana di Città del Capo